OCl – katalog astronomiczny obiektów gwiazdowych
 Object Constraint Language – język programowania